Sicherungs-Division bezeichnet folgende Verbände der Wehrmacht:
 Sicherungs-Divisionen des Heeres, siehe Sicherungstruppen
 Sicherungs-Divisionen der Kriegsmarine, siehe Gliederung der Kriegsmarine